Асизи може да се отнася за:

 Асизи – град в Италия;
 Асизи ( – заседания) – средновековен сборник със закони от XIII век насетне, като наименованието им идва от името на съдебните постановления в средновековна Европа до края на XII век.